Plaats in Indonesië
 Prai Bakul (Haharu), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Soemba in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Prai Bakul (Katala Hamu Lingu), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Soemba in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Prai Bakul (Wanokaka), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Soemba in de provincie Oost-Nusa Tenggara